Raceway es la denominación en inglés de numerosos circuitos de carreras (tanto óvalos como mixtos) a lo ancho del mundo, principalmente en países de habla inglesa.

Ejemplos 

 Barbagallo Raceway
 Calder Park Raceway
 Darlington Raceway
 Eastern Creek Raceway (hasta 2012)
 Hidden Valley Raceway
 Indianapolis Raceway Park
 WeatherTech Raceway Laguna Seca
 Oran Park Raceway
 Pocono Raceway
 Pukekohe Park Raceway
 Queensland Raceway
 Sandown Raceway
 Anderstorp Raceway
 Sonoma Raceway

 Adria International Raceway
 Atlanta International Raceway (hasta 1990)
 Bristol International Raceway (hasta 1978)
 World Wide Technology Raceway Gateway
 Mosport International Raceway (anteriormente)
 Nazareth Speedway
 Phoenix International Raceway
 Pikes Peak International Raceway
 Portland International Raceway
 Richmond International Raceway
 Riverside International Raceway
 Sebring International Raceway
 Virginia International Raceway

Referencias 

Circuitos de carreras